Thuret kan syfta på följande:

 Gustave Adolphe Thuret – en fransk botaniker (1817–1875)
 Thuret, Puy-de-Dôme – en fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme